Oberursel steht für:

 Oberursel (Taunus), Stadt in Hessen
 (207763) Oberursel, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Motorenfabrik Oberursel